Naga Sari (Muara Kuang), een plaats in Indonesië
Naga Sari (Mestong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing